Obiang ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Obiang (* 1986), gabunischer Fußballspieler
 Bernard Obiang (* 1987), gabunischer Fußballspieler
 Johann Obiang (* 1993), gabunischer Fußballspieler
 Pedro Obiang (* 1992), spanisch-äquatorialguineischer Fußballspieler
 Silverio Obiang (* 1982), äquatorialguineischer Fußballspieler